Bossi ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Luís Bossi (1908–2002), italienischer Ordensgeistlicher, Prälat von São José do Grajaú
 Anton Bossi Fedrigotti (1901–1990), österreichischer Diplomat und Autor
 Antonio Bossi (1829–1893), Schweizer Politiker und Unternehmer
 Antonio Giuseppe Bossi (auch Giuseppe Bossi; 1699–1764), italienischer Stuckateur
 Augustin Bossi (1740–1799), italienischer Stuckateur
 Bartholomeus Bossi (um 1713–nach 1764), Stuckateur

 Bixio Bossi (1896–1990), Schweizer Politiker (FDP)
 Bruno Bossi (1901–1993), Schweizer Architekt
 Carmelo Bossi (1939–2014), italienischer Boxer
 Domenico Bossi (1767–1853), italienischer Maler
 Emilio Bossi (1870–1920), Schweizer Politiker
 Erma Bossi (1875–1952), deutsche Malerin
 Francesco Bossi (* um 1395; † 1434), italienischer Doktor utriusque juris, Gesandter und Bischof von Como
 Franz Xaver Bossi (1774–1835), deutscher Verwaltungsbeamter
 Friedrich Bossi (1896–??), Schweizer Radrennfahrer
 Giovanni Bossi (* 1954), italienischer Vielseitigkeitsreiter

 Guglielmo Bossi (1901–??), italienischer Radrennfahrer
 Henri Bossi (* 1959), luxemburgischer Fußballspieler
 Johann Bossi (1874–1956), Schweizer Politiker (KVP)
 Johann Georg Bossi (1773–1844), Schweizer Geistlicher, Bischof von Chur
 Lodovico Bossi, deutscher Stuckateur 
 Luigi Bossi (1758–1835), italienischer Archivar, Historiker und Schriftsteller
 Marcel Bossi (* 1960), luxemburgischer Fußballspieler
 Marco Enrico Bossi (1861–1925), italienischer Komponist
 Materno Bossi (1737–1802), italienischer Stuckateur
 Olaf Bossi (* 1971), deutsch-italienischer Musiker, Kabarettist und Songwriter

 Renzo Bossi (* 1988), italienischer Politiker
 Renzo Rinaldo Bossi (1883–1965), italienischer Komponist
 Rolf Bossi (1923–2015), deutscher Rechtsanwalt
 Ruth Bossi (* 1951), US-amerikanische Kuratorin und Kunsthistorikerin
 Umberto Bossi (* 1941), italienischer Politiker
 Wilhelm von Bossi-Fedrigotti (1823–1905), österreichischer Jurist und Politiker, Landeshauptmann von Tirol

Bossi steht für:

 Bossi (Castelnuevo Gerardenga), Ortsteil Castelnuovo Berardenga, Gemeinde in Italien
 Betty Bossi, fiktive Schweizer Haushaltsberaterin

Siehe auch:
 Bossy
 Bosi